Храм святого Архистратига Михаїла Одеса - храм УГКЦ у місті Одеса. Розташована за адресою: вулиця Армійська, 10, Одеса, Одеська область, 65000.

Храм розташований на прилеглій території Південного територіального управління Військової Служби Правопорядку Збройних Сил України.

Історія 
Посвячення місця під будівництво цього храму і закладення капсули відбулося ще 12 червня 2017 року правлячим екзархом Одеським владикою Михаїлом Бубнієм.

Владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський, 22 листопада 2020 року здійснив Чин освячення престолу з покладанням антимінса та офіційно заснував ще одну парафію, відкриваючи для богослужіння новозбудований дерев’яний греко-католицький храм на честь святого Архистратига Михаїла в місті Одесі. Після чого розпочалася Архиєрейська Божественна Літургія. На свято прибули також священники з інших парафій Одеси, Южного та Іванівки, сестри монахині та чисельні вірні і гості.

Він зачитав декрет про заснування парафії святого Архистратига Михаїла й декрет про призначення парохом о. д-ра Миколи Слободяна.

Храм 
Храм побудований в Гуцульському стилі зі смереки. 

Довжина храму 21 метр, ширина 8 метрів, а висота 14 метрів до хреста. 

Провадив будівництво о. д-р. Микола Слободян.

Парафії УГКЦ Одеса 
Катедральний храм святого апостола Андрія Первозванного, по вул. Гімназичній, 22, який цього року святкуватиме свою 17-ту річницю від дня освячення;

Парафії Вознесіння Господа Нашого Ісуса Христа, яка розташована по вул. Проспект Добровольського, 37, яку освятили 21 травня 2017 року;

Храм Святого Архистратига Михаїла при «Морському Апостоляті» в якому періодично з 2002 року відбуваються богослужіння по вул. Ланжеронівська, 2.

Посилання 
 Сторінка  парафії на фейсбуку
 Сторінка парафії на осідку одеського екзархату

Культові споруди Одеси